Éder Lima peut désigner :
 Éder Lima (futsal), joueur de futsal international russe d'origine brésilienne né en 1984.
 Éder Lima (football), footballeur brésilien né en 1986